Фауна сланцев Бёрджес — ископаемая фауна, обнаруженная в среднекембрийских глинистых сланцах Бёрджес () в канадской части Скалистых гор на территории провинции Британская Колумбия. Это одно из богатейших в мире мест палеонтологических находок и лучшее в своём роде кембрийского периода.

Ископаемые остатки в бёрджесских сланцах впервые обнаружил палеонтолог Чарльз Дулитл Уолкотт в 1909 году в конце своего полевого сезона. В 1910 году он вернулся туда вместе с сыном и начал раскопки около местности, получившей название хребет Ископаемых (Fossil Ridge). Он возвращался на раскопки каждый год вплоть до 1924 года; к тому времени, когда ему исполнилось уже 74 года, он обнаружил более 65 тысяч образцов. Описанием этих образцов Уолкотт был занят до самой своей смерти в 1927 году. Ошибкой Уолкотта было то, что он пытался поместить все ископаемые остатки в известные к тому времени таксоны, и многие из них выглядели курьёзами. Лишь в 1962 году произошёл фундаментальный пересмотр классификации бёрджесских остатков, которую провёл Альберто Симонетта. Это привело к новому взрыву интереса к местности, так как выяснилось, что многие открытые организмы представляют собой нечто новое, ранее неизвестное.

Количество обнаруженных в формации палеонтологических остатков настолько велико, что в обиход вошёл термин «фауна сланцев Бёрджес».

Фауна 

Сланцы Бёрджес — первое из известных крупных захоронений кембрийского периода, открытое Уолкоттом в 1909 году. Повторный анализ ископаемых, выполненный Уиттингтоном и его коллегами в 1970-х годах, лёг в основу книги Гулда «Удивительная жизнь», открывшей кембрийский взрыв для широкой публики.

Среди ископаемых сланцев Бёрджес наиболее распространены членистоногие, однако многие из них необычны и с трудом поддаются классификации:
 Marrella — наиболее известная окаменелость, не относящаяся ни к одной из известных групп морских членистоногих (трилобиты, ракообразные, хелицеровые).
 Yohoia была мелким животным (длиной от 7 до 23 мм) — бентосный организм, плававший непосредственно над океанским дном и использовавшим свои конечности (длинные, имеющие «локоть» отростки из-под головного панциря, имеющие по четыре шипа на конце, которые могли использоваться как «пальцы»), чтобы вытаскивать из ила, либо ловить своих жертв. Он мог относиться к «арахноморфам», группе членистоногих, включавшей хелицеровых и трилобитов.
 Naraoia — мягкотелое животное, относимое к трилобитам из-за сходства конечностей (ноги, части рта).
 Waptia, Canadaspis и Plenocaris имели щитки, подобно моллюскам. Неясно, связаны ли эти животные между собой, либо приобрели схожие черты в ходе конвергентной эволюции.
 Sanctacaris, длина тела которого колебалась от 46 до 93 мм, был найден в 1909 году.

Кроме того, в захоронении представлены образцы экзотических организмов:
 Пикайя напоминала современного ланцетника, и считалась древнейшим хордовым до открытия рыбоподобных Myllokunmingia и Haikouichthys в чэнцзянской фауне.
 Опабиния (первая презентация её реконструкции Уттингтоном вызвала смех в аудитории). Это было мягкотелое животное с узким, сегментированным телом, парой ластоподобных конечностей на каждом сегменте с ножками под плавниками, кроме 3 сегментов, формировавших хвост. Имело пять стебельковых глаз, рот под головой, длинный гибкий хобот, растущий из-под головы и заканчивающийся шипастым «когтем».
 Аномалокарис и галлюцигения впервые обнаружены в сланцах Бёрджес, но более ранние образцы найдены также в составе чэнцзянской фауны.
 Виваксия, до сих пор найденная только в сланцах Бёрджес, имела хитиновый панцирь, состоящий из длинных вертикальных и коротких перекрывающих горизонтальных игл. Также она обладала чем-то, схожим с радулой (хитиновый зубастый «язык»), ранее наблюдавшейся только у моллюсков. Некоторые исследователи полагают, что такие особенности приближают Wiwaxia к кольчатым червям.
 Orthrozanclus, также обнаруженный в сланцах Бёрджес, имел длинные иглы, как и у Wiwaxia, небольшие пластинки брони, а кроме того — панцирь спереди, подобно Halkieria.
 Halkieria имеет длинное тело с маленькими панцирными пластинами на каждом конце. Перекрывающиеся пластинки брони покрывают оставшуюся часть верхней части тела — панцирь и пластинки брони состоят из карбоната кальция. Их окаменелые остатки найдены почти на всех континентах в отложениях раннего и среднего кембрия. Кроме того, в захоронениях мелкораковичной фауны обнаружено множество фрагментов, которые сейчас признаны частями брони Halkieria. Возможно, они были предшественниками брахиопод (имеющими схожую структуру передней и задней пластинки) и Wiwaxia (схожая структура брони). Также предполагается, что Halkieria родственна моллюскам.
 Odontogriphus известен почти по 200 образцам из сланцев Бёрджес. Это было плоское билатеральное животное до 12 см в длину, овальной формы, с брюшным U-образным ртом, окруженным мелкими выступами. В хорошо сохранившихся образцах есть свидетельства наличия радулы, что позволяет отнести Odontogriphus к моллюскам. Рядом учёных наличие радулы ставится под сомнение.
 Маккензия — беспозвоночное, предположительно относящееся к типу стрекающих. Всего известно 14 образцов маккензии. На окаменелостях тело маккензий удлинённое, цилиндрической формы, без каких-либо явных придатков или расширений. Тело имеет практически одинаковую ширину на всем протяжении, с тупыми концами. Длина найденных находится в пределах 25—158 мм.

См. также 
 Кембрийский взрыв

Примечания

Литература 

 . Debating the significance of the Burgess Shale: 
 . The Crucible of Creation: The Burgess Shale and the Rise of Animals, Oxford University Press, Oxford, 1998 (paperback 1999) ISBN 0-19-850197-8 (hbk), ISBN 0-19-286202-2 (pbk)
 . Trilobite: Eyewitness to Evolution, Flamingo, 2001. ISBN 0-00-655138-6
 . Wonderful Life: Burgess Shale and the Nature of History, Vintage, 2000. ISBN 0-09-927345-4
  The Fossils of the Burgess Shale, Smithsonian, 1994. ISBN 1-56098-364-7

Ссылки 
 The Burgess Shale Geoscience Foundation — official website
 The Burgess Shale — Evolution’s Big Bang — Burke Museum of Natural History and Culture
 Burgess Shale Fossils
 The Cambrian Explosion  — BBC Radio 4 broadcast, In Our Time, 17 February 2005, hosted by Melvyn Bragg (includes links to resource pages)
 Paleobiology Database The Burgess Shale (skeletonized fauna), Stephen Fm., British Columbia, Canada: St Davids, British Columbia
 Paleobiology Database Hanburia gloriosa, Phyllopod Bed, Burgess Shale, Canada — Whittington 1998: St Davids — Merioneth, British Columbia 
 Smithsonian Museum
 Species index from the Smithsonian Institution

Открытия 1909 года
1909 год в Северной Америке
1909 год в Канаде
Места палеонтологических находок в Канаде
История Британской Колумбии
Достопримечательности Британской Колумбии
Канадские Скалистые горы